A Dúbrava  településnév jelentései:

Dubrava (Liptótölgyes) szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Kistölgyes (Dubrava) szlovákiai község szlovák neve a Szinnai járásban
Szepestölgyes (Dubrava) szlovákiai község szlovák neve a Lőcsei járásban